

Palmarès

Allenatore

Competizioni nazionali

Kaiserslautern: 1990-1991

Al-Ahly: 1988-1989

Galatasaray: 1992-1993

Bayer Uerdingen: 1984-1985
Eintracht Francoforte:1987-1988
Kaiserslautern: 1989-1990

Al-Ahly: 1988-1989

Galatasaray: 1992-1993

Kaiserslautern: 1991

Collegamenti esterni